Euro Chlor, créée en 1969, est l'organisation professionnelle des opérateurs des procédés chlore-alcali (producteurs de chlore et de soude caustique) en Europe .

Histoire 
L'organisation est fondée en 1969 sous le nom de Bureau International Technique du Chlore et est établie à Bruxelles. Euro Chlor réunit 97 % des producteurs de chlore de l'Union européenne et de l'AELE .

Organisation 
Elle compte 37 membres, emploie 39 000 personnes sur 70 sites de production dans 20 pays. De plus, des membres associés et des correspondants techniques représentent les fournisseurs d'équipement, de matériel et de services, ainsi que les utilisateurs en aval et les producteurs hors d'Europe. 

Euro Chlor compte aussi des groupes sectoriels représentant des produits dérivés du chlore, tels que les paraffines chlorées, les solvants chlorés, les chloroisocyanurates, l'hydroxyde de potassium.

Euro Chlor est un membre du Conseil Mondial du Chlore et est une des divisions du Conseil Européen de l'Industrie Chimique (CEFIC).

En 2014, l'organisation nomme à sa tête Dr. Thomas Wehlage (BASF).

Lobbying 
L'une des missions de l'organisation est de faire du lobbying auprès des gouvernements, du parlement européen et des autres médias.

Polémique 
Même si Euro Chlor est d'accord avec le fait que le chlore provoque de l’asthme chez les enfants en bas âge. Elle informe également que cette maladie peut être provoquée par d'autres facteurs et qu’il n’est donc pas indispensable de voter des lois « contraignantes » sur la production et l'utilisation du chlore.

Liens externes 
 Euro Chlor

Notes et références 

Organisation professionnelle
Industrie chimique